Lygistorrhinidae — семейство длинноусых двукрылых из надсемейства Sciaroidea, близкое к грибным комарам (Mycetophilidae). Около 30 видов.

Распространение 
Повсеместно.

Описание 
Мелкие двукрылые насекомые (длина 3—5 мм) желтовато-коричневого цвета.

Палеонтология 
Известно восемь ископаемых родов. Древнейшие представители семейства найдены в меловом ливанском янтаре.

Классификация 
Около 30 видов.
В 2020 году предложено включить Lygistorrhinidae в состав семейства Keroplatidae в ранге подсемейства Lygistorrhininae.

 † Archaeognoriste Blagoderov & Grimaldi, 2004
 Asiorrhina Blagoderov, Hippa & Sevcik, 2009
 Blagorrhina Hippa, Mattsson & Vilkamaa, 2005
 Gracilorrhina Hippa, Mattsson & Vilkamaa, 2005
 † Indorrhina Stebner et Grimaldi 2017
 Labellorrhina Hippa, Mattsson & Vilkamaa, 2005
 † Lebanognoriste Blagoderov et Grimaldi, 2004
 † Leptognoriste Blagoderov et Grimaldi, 2004
 Loyugesa Grimaldi & Blagoderov, 2001
 Lygistorrhina Skuse, 1890
 Matileola Papp 2002
 † Palaeognoriste Meunier, 1904
 † Palaeognoriste Meunier, 1904
 † Parisognoriste Blagoderov et al. 2010
 † Plesiognoriste Blagoderov & Grimaldi, 2004
 Probolaeus Williston, 1896
 † Protognoriste Blagoderov et Grimaldi, 2004
 Seguyola Matile, 1990

Филогения 
Схема филогенетических взаимоотношений с другими ближайшими семействами показана на следующей схеме:

Примечания

Литература 
 Matile L. (1986): Dipteres Mycetophiloidea de Nouvelle-Caledonie. I. Lygistorrhinidae. — Annales de la Societe entomologique de France 22(2): 286—288; Paris.
 Matile L. (1990): Les Lygistorrhinidae de la region Afrotropicale (Diptera: Mycetophiloidea). — Annales de la Societe entomologique de France 26 (3): 359—370; Paris.

Ссылки 
 
 
 Tree of Life Web Project
 Fungus Gnats Online

Длинноусые
Семейства насекомых